Мито може бити:

 поткупљивање
 Мито (Ибараки), град у префектури Ибараки, Јапан
 Мито (Рокицани), град у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Мито (Авелино), насеље у Италији у округу Авелино, региону Кампанија
 Ми То, град у Вијентаму